Éra může být:

 Éra mučedníků
 Éra Pavlovských
 Éra raketoplánů
 Éra vlády
 Geochronologická éra - geochronologická jednotka nižší než eon a vyšší než perioda
 Koloniální éra
 Liberální éra
 Otevřená éra světového tenisu
 Predynastická éra
 Předislámská éra
 Předkoloniální éra
 Reléová éra, éra elektronek, polovodičová éra, tranzistorová éra, éra integrovaných obvodů
 Seleukovská éra
 Sovětská éra
 Španělská éra
 Viktoriánská éra
 Zlatá éra

Kalendářní éra 
U kalendáře v historické chronologii označuje éra jeho letopočet, tedy počet roků od jeho začátku, který se nazývá epocha, např. rok 2000 naší éry (tj. našeho letopočtu).

Podobné 
 ERA

Externí odkazy